Le tournoi de tennis d'Auckland 2006 s'est déroulé du 9 au 15 janvier.

Faits marquants 
 Le Finlandais Jarkko Nieminen remporte le tournoi en simple face au Croate Mario Ančić. Il remporte ainsi son premier titre ATP.
 En double, Andrei Pavel et Rogier Wassen s'imposent face à Simon Aspelin et Todd Perry.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Nouvelle-Zélande en 2006
Tennis en janvier 2006